Jan Tollius, ca. 1550-1603?, Nederlands componist
Cornelius Tollius, ca. 1628-1654, hoogleraar Grieks en welsprekendheid in Harderwijk
Alexander Tollius, ca. 1630-1675, hoogleraar in Harderwijk, broer van Cornelius Tollius
Jacobus Tollius, 1633-1696, klassiek filoloog en alchemist, halfbroer van Cornelius en Alexander Tollius
Herman Tollius, 1742-1822, hoogleraar klassieke talen en neerlandicus

Tollius (genus), een geslacht uit de familie Alydidae (kromsprietwantsen)